Мисс Америка 1926 () — 6-й национальный конкурс красоты, проводимый в Million Dollar Pier Ballroom, Атлантик-Сити, Нью-Джерси. Победительницей стала Норма Смоллвуд

Норма Смоллвуд стала первой Мисс Америкой, которая выиграла награду «самая красивая девушка в вечернем платье».

Результаты

Галерея

Примечание

Ссылка 
 Miss America official website

Мисс Америка
События 10 сентября
Сентябрь 1926 года
1926 год в Нью-Джерси
Атлантик-Сити